Франц Јозеф I од Лихтенштајна (1726 — 1781) био је кнез Лихтенштајна од 1772. до смрти. Био је нећак Јозефа Вензела. 

Када је једини Вензелов син умро 1723. био је признат за наследника престола Лихтенштајна. Борио се заједно са Вензелом у Италији. Био је на важним политичким положајима у царству.

Породично стабло

Спољашње везе 

Рођени 1726.
Умрли 1781.
Кнежеви Лихтенштајна